Лихонин — фамилия:
 Лихонин, Александр Сергеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4136; 26 ноября 1827.
 Лихонин, Алексей Сергеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2144; 26 ноября 1809.
 Лихонин, Евгений Александрович — русский военный инженер, создатель миномётов.
 Лихонин, Михаил Николаевич (1802—1864) — русский переводчик и писатель
 Лихонин, Пётр Степанович (?—1826) — русский переводчик, писатель
 Лихонин, Орест Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6632; 5 декабря 1841.
Лихонин, Александр Николаевич (26.02.1861 - сентябрь 1910 (исключен из списков умершим ВП 18.11.1910))  - полковник, командир 138-й пехотный Болховский полк